Sobrenome Bunz:
 Annie Bunz
 Agathe Bunz (1929–2006), pintor e fotógrafo alemão 
 Dan Bunz, um jogador profissional de futebol americano estadunidense
 Mercedes Bunz (* 1971, Magdeburg), um estudos culturais e jornalista alemão 
 Tyler Bunz (* 1992) 
 Werner Bunz (1926–2009), um artista alemão, trabalhou e viveu em Hamburgo 

Sobrenomes da língua alemã